Borovo est un toponyme qui peut désigner :

en Bulgarie (le nom étant écrit )
 Borovo, village de l'obchtina de Gotse Deltchev, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
 Borovo, village de l'obchtina de Laki, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
 Borovo, village de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
 Obchtina de Borovo, obchtina dans l'oblast de Roussé ;
 Borovo, le centre administratif de l'obchtina de Borovo.

 en Croatie
 Borovo, un village et une municipalité du comitat de Vukovar-Syrmie anciennement nommée Borovo Selo ;
 Borovo Naselje, une ancienne ville qui a fusionné avec la municipalité de Vukovar. 

en Macédoine (le nom étant également écrit ) 
 Borovo, un village situé dans la municipalité de Kriva Palanka ;

en Serbie (le nom étant également écrit ) 
 Borovo, un village situé sur le territoire de la ville de Kraljevo, dans le district de Raška.